Baria kan syfta på:

 Baria (djur), ett släkte fjärilar
 Baḩrīyeh, en ort i Iran
 Bariya, ett historiskt furstendöme i Indien